XVI. (16.) Korps bzw. XVI. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XVI. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 16. Korps (Österreich-Ungarn)
 XVI. Armeekorps (Wehrmacht)
XVI. Corps (Vereinigte Staaten)
XVI Corps (Vereinigtes Königreich)
XVI Corps (Unionsheer)
XVI Corps (Indien)
XVI Corps (Osmanisches Reich)
16. Armeekorps (Frankreich)